Раки́тница — топоним:
 ойконим
 в Белоруссии
 Ракитница — село в Брестском районе, Брестской области;
 в Болгарии
 Ракитница — село в Видинской области;
 Ракитница — село в Старозагорской области;
 в Северной Македонии
 Ракитница — село в общине Демир-Хисар.
 гидроним
 Ракитница — река в Боснии и Герцеговине, правый приток Неретвы.

См. также 
 Ракита
 Рокитнице-в-Орлицких-горах
 Рокитнице-над-Йизероу